STA ist die Abkürzung für:

 , eine Vereinigung zur Förderung der Segelausbildung junger Menschen
 , geplante Ankunftszeit, vor allem ausgewiesen im Flugplan, ähnlich der 
 Schlauchtransportanhänger, einem Feuerwehranhänger
 Seder Tannaim we-Amoraim, eine Quelle zur Geschichte des Talmud aus dem 9. Jahrhundert
 Servei de Telecomunicacions d'Andorra, staatliche Telefongesellschaft
 , ein Trainingsflugzeug der NASA
 Siebenten-Tags-Adventisten, eine protestantische Freikirche
 Simultane Thermische Analyse, Kombination von Thermogravimetrie (TG) und dynamischer Differenzkalorimetrie (DSC)
 , Verhalten von Komponenten des Component Object Model in der Informatik
 Slovenska tiskovna agencija, eine  nationale Nachrichtenagentur Sloweniens
 Società ticinese di apicoltura – Verein der Bienenfreunde der italienischsprachigen Schweiz (siehe auch BienenSchweiz)
 Solarthermische Anlage oder Thermische Solaranlage
 , Algorithmus, mit dem festgestellt werden kann, welche Ports in Netzwerken freigegeben sind, siehe Spannbaum
 
 Statik, eine Disziplin des Apnoetauchens
 Statische Timing-Analyse, Verfahren zur Berechnung des Timings einer Digitalschaltung
 , Verfahren zur Klassifizierung von Spam in der Computerlinguistik
 , ein Maschinenbefehl des Mikroprozessors MOS Technology 6502
 Subjektive Tätigkeitsanalyse, ein Arbeitspsychologisches Verfahren
 Südtiroler Transportstrukturen AG
 Supplier Technical Assistance, Anlaufmanagement in der Automobilindustrie

STA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Starnberg
 Polen: Powiat Tarnogórski in der Woiwodschaft Schlesien

StA ist die Abkürzung für:

 Staatsangehörigkeit
 Staatsanwalt
 Staatsanwaltschaft
 Staatsarchiv
 Standesamt
 Studienassessor

Sta. ist die Abkürzung für:

 Santa, in mehreren romanischen Sprachen Bezeichnung für weibliche Heilige, siehe Sankt

Siehe auch:
 Staa

STA